ATP8A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 148 амінокислот, а молекулярна маса — 129 242.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Трансмембранні транспортери